Вара́кинское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Шарьинском районе Костромской области России. Административный центр — посёлок Варакинский.

География 
Варакинское сельское поселение граничит на севере с Шангским сельским поселением, на северо-востоке — с городом Шарья, на востоке — с Зебляковским сельским поселением, на юге — с Ивановским сельским поселением, на западе — с Шекшемским сельским поселением.

История 
Варакинское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования. Ранее эта территория входила в подчинение администрации города Шарья.

Законом Костромской области от 24 апреля 2017 года № 229-6-ЗКО Варакинское и Шекшемское сельские поселения были преобразованы, путём их объединения, в Шекшемское сельское поселение с административным центром в посёлке Шекшема.

Население

Состав сельского поселения

Администрация 
Глава сельского поселения: Сергачёва Валентина Николаевна. Адрес администрации: 157530, Костромская область, Шарьинский район, посёлок Варакинский, улица Берёзовая роща, дом 3.

Инфраструктура

Примечания

Ссылки 
 Варакинское сельское поселение на портале Шарьинского района
 Варакинское сельское поселение в Реестре муниципальных образований России

Упразднённые муниципальные образования Шарьинского района
Упразднённые сельские поселения Костромской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году